De systematische naam voor pyridine
 Azine (stofklasse), een groep heterocyclische stikstofverbindingen
 Azine kan verwijzen naar een gesubstitueerd hydrazine